L’Isle bezeichnet verschiedene Orte:

In der Schweiz:
 die Gemeinde L’Isle VD im Bezirk Morges, Kanton Waadt
 eine Untereinheit des ehemaligen Bezirks Cossonay

In Frankreich:
 die Gemeinde L’Isle-Adam im Département Val-d’Oise
 die Gemeinde L’Isle-Arné im Département Gers
 die Gemeinde L’Isle-Bouzon im Département Gers
 die Gemeinde L’Isle-d’Abeau im Département Isère
 die Gemeinde L’Isle-de-Noé im Département Gers
 die Gemeinde L’Isle-d’Espagnac im Département Charente
 die Gemeinde L’Isle-en-Dodon im Département Haute-Garonne
 die Gemeinde L’Isle-en-Rigault im Département Meuse
 die Gemeinde L’Isle-Jourdain (Gers) im Département Gers
 die Gemeinde L’Isle-Jourdain (Vienne) im Département Vienne
 die Gemeinde L’Isle-sur-la-Sorgue im Département Vaucluse
 die Gemeinde L’Isle-sur-le-Doubs im Département Doubs
 die Gemeinde L’Isle-sur-Serein im Département Yonne

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton L’Isle-Adam im Département Val-d'Oise
 Kanton L’Isle-d’Abeau im Département Isère
 Kanton L’Isle-Jourdain (Gers) im Département Gers
 Kanton L’Isle-sur-la-Sorgue im Département Vaucluse

L’Isle ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Bertrand I. de L’Isle-Jourdain, französischer Militär
 Gaston de l’Isle (1502–1579), Bürgermeister von Bordeaux
 Jean de l’Isle-Adam (1500–1572), französischer Adliger und Militär
 Jean-Baptiste Romé de L’Isle (1736–1790), französischer Mineraloge und Kristallograph
 Louis De l’Isle de la Croyère (eigentlich: Louis De l’Isle; 1690–1741), französischer Astronom
 Claude Joseph Rouget de Lisle genannt de Lisle oder de l'Isle (1760–1836), französischer Offizier, Verfasser und Komponist der französischen Nationalhymne (Marseillaise) 

Siehe auch:
 Lisle
 Delisle, De l’Isle